

Sources 
 Géoportail  et  (sites consultés le ), pour le tracé des lignes et de leurs embranchements.
 

Somain - Péruwelz